Mark Spencer est un nom pouvant désigner:

 (1787-1815), homme politique new-yorkais
 (né en 1957), guitariste américain
Mark Spencer (né en 1970), homme politique britannique
 (né en 1977), ingénieur informatique américain

Voir aussi
Marks & Spencer, chaîne de magasins britannique

Spencer, Mark